Bender Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bender Lake (Chippewa County, Michigan)
 Bender Lake (Houghton County, Michigan)
 Bender Lake (Minnesota)
 Bender Lake (Washington)